Józef Ruciński, oficer Wojska Polskiego
 Józef Ruciński, duchowny rzymskokatolicki